Punto caliente puede referirse a:

Hotspot (telecomunicaciones) (punto caliente en inglés): zona de acceso inalámbrico a internet.
Punto caliente (biodiversidad): área con biodiversidad importante amenazada de destrucción.
Punto caliente (economía): zona con crecimiento económico muy rápido.
Punto caliente (geología): región que ha experimentado intensa actividad volcánica durante mucho tiempo.
Punto caliente (geopolítica): región del mundo con conflictos armados o guerras.
Punto caliente (merchandising): zona de un establecimiento comercial con ventas mayores que la media del establecimiento.
Punto caliente (ciencias de la computación): región de un programa en el que una cantidad significativa de cálculo se produce.